Pyrit peut faire référence à :

Informatique 

 Pyrit, boite à outils open source de décryptage, voir Technologie_ATI_Stream#Sécurité

Voir aussi